Гимран Хамитович Габитов () — российский муниципальный руководитель, нефтяник. Глава администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан (с марта 2011). Занимал должности: исполнительный директор, генеральный директор, директор по производству ОАО «АНК „Башнефть“» (2004—2007), заместитель генерального директора по науке административно-управленческого персонала ОАО «ОренбургНИПИнефть» в Оренбурге (2007—2008).

Биография 
Родился 20 марта 1958 года в деревне Верхнеташево Мелеузовского района.

С 1975 года работал в Межколхозной строительной организации в Кугарчинском районе, в 1976—1978 годы служил в рядах Советской армии. В 1978 году — тракторист в колхозе «Красный маяк» Кугарчинского района.

В 1984 году окончил Башкирский государственный университет.

С 1984 года работал в нефтегазодобывающем управлении «Краснохолмскнефть» (оператор по исследованию скважин, техник-геолог цеха по добыче нефти и газа № 3; старший геолог, геолог 2-й категории цеха по добыче нефти и газа № 5; с 1988 — геолог 2-й категории цеха по добыче нефти и газа № 1; начальник геологического отдела), с 1991 — в О АО «Ишимбайнефть» (заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа № 3, заместитель начальника нефтепромысла № 2, геолог 1-й категории геологического отделения).

В 1997—1998 годы — главный геолог отдела по использованию месторождений нефти и газа, начальник нефтяно-геологического отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по геологии и использованию недр; в 1998—2002 — начальник отдела по использованию нефтегазовых ресурсов, заместитель начальника Управления по геологии и использованию недр при Кабинете Министров .

С 2000 года возглавлял ряд компаний: ДООО «БашНИПИнефть» (директор, 2002—2003), ООО «Инжиниринговая компания „БашНИПИнефть“» (директор, 2003—2004), ОАО «АНК „Башнефть“» (2004—2007, исполнительный директор, генеральный директор, директор по производству), ЗАО «Башнефтехимсервис» (Стерлитамак, 2009 — исполнительный директор, генеральный директор). В 2007—2008 годы — заместитель генерального директора по науке административно-управленческого персонала ОАО «ОренбургНИПИнефть» (Оренбург), в 2009—2010 — заместитель начальника аппарата управления ОАО «Белкамнефть» (Нефтекамск), в 2010 — заместитель начальника Управления проектных работ ОАО «Белкамнефть» (Ижевск).

С марта 2011 года — исполняющий обязанности главы, с апреля — глава администрации муниципального района Архангельский район. 20 июля 2012 года освобождён от должности главы администрации в связи с отставкой по собственному желанию.

Окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Ишимбайнефть
Персоналии:Башнефть
Персоналии:Архангельский район